Antoni Milwid (ok. 1755-1837) – polski organista i kompozytor
 Witold Milwid (1915-1949) – polski działacz konspiracji niepodległościowej w czasie II wojny światowej

Zobacz też 
 Milwidy